retinakulum – część żuwaczek chrząszczy
 retinakulum – struktura anatomiczna na skrzydłach motyli
 retinakulum – struktura anatomiczna na skrzydłach błonkówek

Przypisy